Kasama steht für:
 Kasama, eine Stadt in Sambia
 Kasama (Distrikt), ein Distrikt in Sambia
 Kasama (Ibaraki), eine Stadt in der japanischen Präfektur Ibaraki 
 Kasama (Han), ein Lehen

Kasama ist der Familienname folgender Personen:
 Noritaka Kasama (* 1974), japanischer Skispringer